József Somogyi ist der Name folgender Personen:

* József Somogyi (Geodät) (* 1931), ungarischer Geodät und Hochschullehrer
 József Somogyi (Fußballspieler, 1946) (* 1946), ungarischer Fußballspieler 
 József Somogyi (Fußballspieler, 1955) (* 1955), ungarischer Fußballspieler 
 József Somogyi (Fußballspieler, 1968) (* 1968), ungarischer Fußballspieler